Ghignone ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Ghignone (* 1973), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Mario Ghignone, italienischer Stuntman und Schauspieler
 Stefano Ghignone, italienischer Mykologe